

Persone 
 Erwin Blumenfeld – fotografo tedesco
 Feliks Michajlovič Blumenfel'd –  compositore, pianista, direttore d'orchestra e docente russo

Altro  
 Blumenfeld – località del comune tedesco di Tengen
 Gambetto Blumenfeld – apertura degli scacchi